Chasan steht für:

 Chasan (Kantor), hebräische Bezeichnung für den Vorbeter bzw. Kantor in der Synagoge
 Chasan (Rebsorte), in Frankreich angebaute weiße Rebsorte
 Chasan (Teigware), traditionelle chinesische Teigware, besonders beliebt in der Provinz Jiang-Su.

Chasan steht im weiteren Sinn für:

 Chassan, Ort in der russischen Region Primorje
 Chassansee, See in der russischen Region Primorje

Siehe auch:
 Hasan
 Hassan (Begriffsklärung)